Fabio Leimer – pilota automobilistico svizzero
 K. Leimer – musicista e compositore canadese naturalizzato statunitense